Президентские выборы в Грузии состоялись 27 октября 2013 года. Они стали шестыми президентскими выборами после объявления независимости Грузии в 1991 году. По Конституции президент Михаил Саакашвили не мог баллотироваться на третий срок.

Кандидат от партии Грузинская мечта — Демократическая Грузия Георгий Маргвелашвили уже в первом туре получил абсолютное большинство голосов (62 %) и стал новым президентом Грузии. Инаугурация была назначена на 17 ноября 2013 года.

После инаугурации президента вступили в силу конституционные поправки, принятыми парламентом Грузии 15 октября 2010 года. В соответствии с этими поправками многие полномочия президента перешли к премьер-министру и правительству.

Кандидаты 
23 сентября Центральная избирательная комиссия Грузии зарегистрировала 23 кандидата в президенты, хотя А. Асатиани заявил о снятии своей кандидатуры в пользу Н. Бурджанадзе. 10 кандидатов представлены политическими партиями, а 13 — независимыми инициативными группами:
 Михаил Салуашвили
 Нестан Киртадзе
 Шалва Нателашвили (Лейбористская партия Грузии)
 Мамука Чохонелидзе
 Георгий Таргамадзе (Христианско-демократическое движение)
 Серго Джавахидзе, «За справедливую Грузию»
 Георгий Лилуашвили
 Леван Чачуа
 Автандил Маргиани
 Мамука Меликишвили
 Нугзар Авалиани — (Единая коммунистическая партия Грузии)
 Теймураз Бобохидзе
 Тамаз Бибилури
 Давид Бакрадзе (Единое национальное движение)
 Георгий Маргвелашвили («Грузинская мечта — Демократическая Грузия»)
 Коба Давиташвили (Партия народа)
 Акакий Асатиани (Союз традиционалистов Грузии)
 Нино Бурджанадзе (Демократическое движение — Единая Грузия)
 Нино Чанишвили
 Зураб Харатишвили («Европейские демократы Грузии»)
 Картлос Гарибашвили
 Теймураз Мжавия, (Христианско-демократическая народная партия)
 Георгий Чихладзе

Первым кандидатом стал Шалва Нателашвили, объявивший на брифинге о выдвижении своей кандидатуры на пост президента страны. По его словам, основной своей целью он видит оказать сопротивление «побратавшимся партиям президента Михаила Саакашвили и премьера Бидзины Иванишвили».

Наблюдатели 
Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 60 местных и 65 международных организаций для наблюдения за ходом голосования и подсчётом голосов. В целом 19 746 граждан и 1241 международных наблюдателей получили аккредитацию.

Объединённая миссия наблюдателей ОБСЕ, ПАСЕ, Европарламента и Парламентской ассамблеи НАТО положительно оценила прошедшие президентские выборы. В заявлении отмечалось, что выборы прошли в мирной и конструктивной атмосфере, были хорошо подготовлены и проведены. Свободы слова, собраний и организаций были соблюдены, кандидаты могли беспрепятственно участвовать в избирательной кампании. СМИ представляли широкий спектр мнений, а избиратели имели свободный доступ к программам кандидатов. Голосование признано профессионально организованным и прозрачным на всех стадиях дня выборов. Главное беспокойство заключалось в том, что на некоторых избирательных участках присутствовало больше наблюдателей, чем разрешено законом, и в нескольких случаях наблюдатели пытались вмешаться в процесс. Большинство предыдущих рекомендаций ОБСЕ было учтено, и соответствующие поправки внесены в избирательные законы.

Результаты 
В результате выборов Георгий Маргвелашвили получил 62 % голосов избирателей, значительно опередив второго кандидата Баградзе, набравшего 22 %. Бурджанадзе заняла 3-е место с 10 % голосов. Инаугурация Маргвелашвили была назначена на 17 ноября 2013 года.

Явка составила 47 %, ниже, чем на предыдущих парламентских выборах 2012 года (61 %) и президентских выборах 2008 года (54 %).

Примечания

Ссылки 
 ЦИК Грузии

Президентские выборы в Грузии
Грузия
2013 год в Грузии
Октябрь 2013 года
События 27 октября